Джон Майкл Джозеф Холланд (; родился 6 ноября 1988 года в Бронксе, штат Нью-Йорк) — американский и пуэрто-риканский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Профессиональная карьера

Карьера в Европе (2011—2015) 
Холланд не был выбран на драфте НБА 2011 года. 5 июля 2011 года он подписал контракт с французским клубом «Роан» на сезон 2011/2012.

В июле 2012 года Холланд сыграл за «Оклахому-Сити Тандер» в Летней лиге в Орландо и за «Майами Хит» в Летней лиге в Лас-Вегасе. 5 августа 2012 года он подписал контракт на сезон 2012/2013 с испанским клубом «Кахасоль».

В июле 2013 года он принял участие в Летней лиге НБА за «Миннесоту Тимбервулвз». 29 октября он подписал контракт с французским клубом «Гравлин-Дюнкерк», в котором провёл сезон 2013/2014.

26 сентября 2014 года он подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс». Однако клуб отчислил его 13 октября. На следующий день он подписал контракт с Турецким «Бешикташем».

Кантон Чардж (2015—2016) 
23 декабря 2015 года Холланд присоединился к клубу Д-Лиги «Кантон Чардж». За «Чардж» он дебютировал в этот же день в матче против «Гранд-Рапидс Драйв», записав в свой актив 11 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Бостон Селтикс (2016—) 
11 апреля 2016 года Холланд подписал контракт с клубом «Бостон Селтикс».

Достижения 
  Серебряный призёр Еврокубка (2): 2020/2021, 2021/2022
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Серебряный призёр чемпионата России: 2020/2021

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Бостонского университета
 Профиль на сайте FIBA.com
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Выпускники подготовительной школы Фордхэма
Баскетболисты Пуэрто-Рико
Баскетболисты США
Игроки БК «Роан»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки БК «Сан-Мигель Бирмен»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Бурсаспор»
Игроки сборной Пуэрто-Рико по баскетболу